Carenas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carenas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Carenas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar